Не сходи с ума — многозначное понятие:

 «Не сходи с ума» — турецкий фильм 2009 года
 «Не сходи с ума» — песня из репертуара группы «Ария»